Крикун, Юрий Юрьевич:

 Крикун, Юрий Юрьевич (род. 1963) — советский и украинский журналист и космонавт-исследователь, отец шахматиста Крикуна Ю. Ю.
 Крикун, Юрий Юрьевич (род. 1998) — украинский шахматист, мастер спорта Украины.